Jméno a příjmení Jiří Albrecht má více nositelů:

 Jiří Albrecht (1919–1974) – český architekt
 Jiří Albrecht (* 1948) – moravský malíř